Dig It! – album dei Red Garland Quintet con John Coltrane del 1962
 Dig It – brano musicale dei Beatles del 1970, dall'album Let It Be
 Dig It – album di Klaus Schulze del 1980
 Dig It – singolo degli Skinny Puppy del 1986
 Dig-It – etichetta discografica